Hrvatska:
 Grabarje (Kutjevo), gradsko naselje Kutjeva
 Grabarje (Podcrkavlje), naselje u općini Podcrkavlje